Жан V:* Жан V (герцог Бретани)
 Жан V де Бёй
 Жан V д’Аркур
 Жан V д’Арманьяк См. также 
 Жан I
 Жан II
 Жан III
 Жан IV
 Жан VI